Juan Galindo ist der Name folgender Personen:

* Juan Galindo (Revolutionär) (1802–1839), spanischer Unabhängigkeitskämpfer in Mittelamerika und Altamerikanist
 Juan Galindo (Sänger) (* um 1948), spanischer Opernsänger (Bariton) 

Juan Galindo steht für:
 Municipio Juan Galindo, Municipio in Puebla, Mexiko